Amer kan syfta på:
 Amer Sports – finländsk sportutrustningstillverkare

GEografi

Nederländerna 

 Amer, flod i provinsen Noord-Brabant,

Spanien 

 Amer (kommun), Katalonien, Província de Girona,